Такмичење у бацању кугле за жене на Олимпијским играма у Пекингу 2008. одржало се на Национално стадиону у Пегингу.

За такмичење се пријавило 35 такмичарки из 22 земље. Такмичарке су биле подељене у две квалификационе групе: А са 18 и Б са 17 такмичарки. Квалификације су одржане 16. августа пре подне, а финале истог дана увече.

Рекорди пре почетка такмичења 
(16. августа 2008)

Освајачи медаља 

Национални олимпијски комитети (НОК) свих земља имали су право послати на олимпијске игре највише три такмичларке које су постигле постављену А норму (18,35 м) у квалификационом периоду од 1. јануара 2007. до 23. јула 2008. Такође, НОК је могао послати највише једног из реда спортиста који су испунили Б норму (17,20 м), у истом периоду. Квалификационе норме су постављене од стране ИААФ.

Квалификациона норма за улазак у финале износила је 18,40 м (КВ). У финалу учествује најмање 12 такмичарки. Ако је број такмичарки које су испуниле задату норму већи од 12 све уллазе у финале, а ако је број мањи, попуна до 12 се врши на основу постигнутог резултата (КВ).

Квалификациону норму од 18,40 метара пребацило је 15 финалисткиња.

Резултати

Квалификације

Финале

Извори

Види још 
 Бацање кугле
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — бацање кугле за жене

Спољашње везе 
 резултати бацања кугле на сајти ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Бацање кугле на Летњим олимпијским играма